VAWS bzw. VAwS steht als Abkürzung für:

 Verlag + Agentur Werner Symanek, deutscher rechtsextremer Verlag
 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Rechtsverordnungen deutscher Bundesländer

Abkürzung